Ю́рий Анато́льевич Кузнецо́в (25 января 1974, Ангарск, Иркутская область, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Юрий начал футбольную карьеру в клубе «Алекс». Тренировался под руководством Петра Антонова. В 1992 году он дебютировал во второй лиге, сыграв 20 матчей и забив 10 мячей. Всего за 2 года в команде Кузнецов провёл 71 матч и забил 38 голов. В 1995 году его пригласили в «Динамо». Первую половину сезона он отыграл за «Динамо»-д в третьей лиге. Первый матч в высшей лиге Юрий сыграл 15 июля в матче 16-го тура против «Текстильщика» и на 66-й минуте забил победный гол. Всего в том сезоне он сыграл 15 матчей и забил 8 голов. В еврокубках Юрий впервые сыграл 14 сентября. В 1/16 финала Кубка кубков он отыграл полный матч против «Арарата». В сезоне 1996/97 Кузнецов стал финалистом Кубка России: в финале «бело-голубые» уступили «Локомотиву» со счётом 0:2. Всего за «Динамо» он сыграл 62 матча и 15 раз поражал ворота соперников. В 1999 году Юрий покинул Москву и перебрался в «Шинник», который выступал в первом дивизионе. После окончания сезона Кузнецов ушёл из «Шинника» и стал игроком красноярского «Металлурга». С 2003 по 2004 год он играл в тульском «Арсенале», с 2004 по 2006 год выступал за «Гомель», «Звезду» и «Реутов».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1997
 Первое место в втором дивизионе ПФЛ 2003 : Зона «Запад» (в составе ФК «Арсенал»)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Ангара»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Реутов»